Typhoon a görög mitológia Tüphón istenének latinos írásmódja.

 Typhoon – nyugat-európai fejlesztésű, 1983-tól tervezett vadászrepülő-típus
 Hawker Typhoon – második világháborús brit vadászbombázó repülőgép
 Typhoon – a 941-es tervszámú (Akula osztály) orosz atomengeralattjáró-osztály NATO-kódneve
 Typhoon – robogótípus
 Typhoon – Typhoon 50 2T robogó
 Typhoon – PDA márka, navigációs eszközök
 Typhoon - hullámvasút a Six Flags New England vidámparkban